36-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 36-й меридиан восточной долготы
 36-й меридиан западной долготы

См. также 
 36-я параллель северной широты
 36-я параллель южной широты